Druga hrvatska malonogometna liga za sezonu 2015./16.

Ljestvice

Istok 

 Izvori:  
 mnk.brod.hr  
 mnk-vinkovci.hr  
 crofutsl.com

Jug 

 Izvori:  
 crofutsal.com  
 mnk-crnica.hr

Sjever 
Nastala ujedinjavanjem 2. HMNL Sjever i Zapad

 Izvori:  
 crofutsal.com, 2. HMNL - Sjever  
 crofutsal.com, Rugvica prvak

Liga za prvaka

Unutrašnje poveznice 
 1. HMNL 2015./16.
 Hrvatski malonogometni kup 2015./16.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 MNK Brod, 2. HMNL istok 2015./16. , pristupljeno 26. svibnja 2016.
 MNK Vinkovci, 2. HMNL istok 2015./16. , pristupljeno 26. svibnja 2016.
 crofutsal.com, 2. HMNL Istok, pristupljeno 26. svibnja 2016.
 crofutsal.com, 2. HMNL Jug, pristupljeno 26. svibnja 2016.
 MNK Crnica, 2. HML Jug 2015./16. , pristupljeno 26. svibnja 2016.
 crofutsal.com, 2. HMNL Sjever, pristupljeno 26. svibnja 2016.
  

2015-16